La Coppa Svizzera 2002-2003, nota come Helvetia Coppa Svizzera 2002-2003 è stata la 78ª edizione della manifestazione calcistica, iniziata il 28 agosto 2002 e terminata il 11 maggio 2003. Il  ha conquistato il trofeo per la settima volta nella sua storia.

Squadre

Partite

Turni preliminari

1. Girone principale

2. Girone principale

3. Girone principale

Fase finale

Sedicesimi di finale

Ottavi di finale

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Tabellone (fase finale)

Note

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 2002
Calcio nel 2003
Edizioni della Coppa Svizzera